Флай — многозначный термин:

Топоним 
 Флай — река на острове Новая Гвинея.
 Флай — искусственный гейзер, расположенный на северо-западе американского штата Невада.

Фамилия 
 Флай, Дэвид (1907—1993) — австралийский зоолог, зоотехник и писатель.
 Флай, Камиллус (1849—1901) — американский фотограф.
 Флай, Молли (1847—1925) — американская фотограф.
 Флай, Уильям — английский пират XVIII века.

Другое 
 Флай — маршрут движения ресивера.

См. также 
 Fly
 Флайборд
 Флаймен